Miejscowości w USA:
 Ralston – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Ralston – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Douglas
 Ralston – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pawnee
 Ralston – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Park